Robert Finlay kan syfta på bland andra:

 Robert Finlay (1719–1785), skotsk-svensk köpman
 Robert Finlay, 1:e viscount Finlay (1842–1929), brittisk jurist